

Toponymes 

 Coli, une commune italienne de la province de Plaisance, dans la région Émilie-Romagne.

Patronymes  

 François Coli (1881-1927), un pilote français ;
 Jorge Coli (1947-), un professeur d'histoire de l'art et d'histoire de la culture ;
 Giovanni Coli (1636-1691), un peintre italien baroque.

Médecine 
 Coli, le nom latin du côlon que l'on retrouve dans le nom de plusieurs maladies ou espèces liées à cet intestin dont :  
 Balantidium coli ou balantidium du côlon, un gros cilié commensal du porc, du singe et parfois du rat, qui peut générer accidentellement chez l'humain une parasitose intestinale, la balantidose
 Escherichia coli ou colibacille ou E. coli, une bactérie intestinale des mammifères très commune chez l'être humain